Готтарди — фамилия. Известные носители:

 Готтарди, Алфредо (1915—2001) — бразильский футболист.
 Готтарди, Франц (1750—1795) — офицер австро-венгерской полиции, руководитель Габсбургского политического сыска.
 Готтарди, Эдуардо (род. 1985) — бразильский футболист.